CT2 bzw. ČT2 steht für

 CT2, Übertragungsstandard für Schnurlostelefone, siehe Schnurlostelefon#CT1 bis CT3
 ČT2, tschechischer Fernsehsender
 Connecticut State Route 2
 CrypTool, E-Learning-Tool für Kryptographie und Kryptoanalyse